Стешенко Іван Матвійович (1873–1918), літературознавець, письменник, член Центральної Ради
 Стешенко Іван Никифорович (1894–1937), оперовий співак-бас.